Мадън може да се отнася за:
 Мики Мадън (р. 1986), американски музикант
 Ричард Мадън (р. 1986), шотландски актьор